Spartak Sankt Petersburg – klub hokeja na lodzie
 Spartak Sankt Petersburg – klub koszykarski

Zobacz też
 Spartak Leningrad – dawny klub piłki nożnej